Вячесла́в Миха́йлович Семёнов:
 Семёнов, Вячеслав Михайлович (1923—2017) — советский дипломат.
 Семёнов, Вячеслав Михайлович (1938—2017) — советский и российский доктор экономических наук, профессор.
 Семёнов, Вячеслав Михайлович (1947—2022) — советский футболист.
 Семёнов, Вячеслав Михайлович (род. 1955) — советский и российский почвовед-агрохимик.